Сборная Сербии по футболу до 19 лет — национальная сборная, за которую имеют право выступать игроки возрастом 19 лет и младше, правопреемница юношеской сборной Югославии по футболу.  Юношеская сборная находится под управлением Футбольного союза Сербии.

Сборная стала чемпионом Европы по футболу среди юношей не старше 19 лет в 2013 году в Литве, переиграв Францию со счётом 1:0 в финале. На чемпионате Европы 2009 года дошла до полуфинала и стала бронзовым призёром первенства.

Текущий состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

См. также 
 Сборная Сербии

Ссылки 
 Страница на сайте Футбольного союза Сербии

Сборная Сербии по футболу
Футбол в Сербии
Сербия